O Médio Tejo pode ser:

 Médio Tejo (sub-região) - uma sub-região estatística em Portugal
 Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - uma Comunidade Intermunicipal em Portugal

Desambiguação